Баку 1980 — международный шахматный турнир проходивший с 29 марта по 18 апреля.

Таблица

Литература 
 Шахматный бюллетень, 1980 №7, С. 215—218

Международные соревнования по шахматам в СССР
Март 1980 года
Апрель 1980 года
1980 год в шахматах
Спорт в СССР в 1980 году
1980 год в Азербайджане
Международные спортивные соревнования в Баку
Международные соревнования по шахматам в Азербайджане